Hura kan syfta på:

 Sanddoseträdssläktet, ett trädsläkte 
 Huraa, en ö Maldiverna
 Hůra, ett berg i Tjeckien